

Musica 
La bottega del caffè/Pizza break - singolo di Alberto Camerini del 1984

Teatro 
La bottega del caffè - intermezzo di Carlo Goldoni, del 1736
La bottega del caffè - commedia di Carlo Goldoni, del 1750
La bottega del caffè - commedia di Rainer Werner Fassbinder del 1969

Televisione 
La bottega del caffè - film del 1960 diretto da Guglielmo Morandi
La bottega del caffè - film del 1973 diretto da Edmo Fenoglio